Вячеслав Ковале́нко:
 Коваленко, Вячеслав Евгеньевич (род. 1946) — российский дипломат, с июля 2006 года — посол России в Грузии.
 Коваленко, Вячеслав Иванович (1936—2010) — российский и советский геолог, академик РАН.
 Коваленко, Вячеслав Михайлович (1908—1966) — советский фотограф-художник, артист эстрады.